Сёч () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Сёч, Бернадетт (род. 1995) — румынская спортсменка, настольный теннис.
 Сёч, Берталан (1934—2016) — венгерский фехтовальщик-рапирист.
 Сёч, Геза (1953—2020) — венгерский поэт, драматург, журналист.
 Сёч, Жужанна (род. 1962) — венгерская фехтовальщица.
 Сёч, Хунор (род. 1992) — румынский игрок в настольный теннис.
 Сёч, Эмёке (род. 1985) — венгерская биатлонистка.